Amerikai Egyesült Államok
Amberley (Ohio)
 Ausztrália
Amberley (Queensland)
 Egyesült Királyság
Amberley (Gloucestershire)
Amberley (Herefordshire)
Amberley (West Sussex)
 Új-Zéland
Amberley (Új-Zéland)
 Kanada
Amberley, (Ontario)